Борис Гребенников:
 Гребенников, Борис Васильевич (род. 1958) — советский волейболист, французский и российский тренер.
 Гребенников, Борис Иванович (1924—1944) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.